Носырево или Носырёво — название населённых пунктов в России:

 Носырёво — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Носырево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Носырево — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.